Le palme – famiglia di piante monocotiledoni
 Palme – nome di Palmi tra il XVIII secolo ed il 1860
 Palme – freguesia del comune di Barcelos, in Portogallo
 La Palme – comune francese del dipartimento dell'Aude
 Olof Palme – uomo politico svedese
 Domenica delle Palme – L'ultima domenica di Quaresima